Ферна́ндо Лео́н де Арано́а (, род. 26 мая 1968, Мадрид) — испанский режиссёр и сценарист. Окончил факультет аудиовизуальных наук в мадридском Университете Комплутенсе. Обладатель более 40 высших международных кинонаград.

Карьера 
Начал свою карьеру на телевидении: сценаристом для сериалов, передач и юмористов.
В 1994 г. участвовал в режиссуре документального фильма Izbieglize, в 1997 г. написал сценарий документального фильма La espalda del mundo.
Первый поставленный Леоном де Араноа игровой фильм — короткометражка «Сирены» (Sirenas, 1994), получившая премии на различных испанских фестивалях.

Первым полнометражным фильмом стала «Семья» (Familia, 1996), в котором Леон де Араноа был и сценаристом, и режиссёром. За этот фильм он получил престижную кинопремию «Гойя» как режиссёр-дебютант, а также премии ФИПРЕССИ (Международной организации кинопрессы) и Международного кинофестиваля в Вальядолиде. Впоследствии сценарий был переработан для театра и спектакль идёт на театральных сценах разных стран.

В 1998 г. Леон де Араноа написал сценарий и поставил фильм «Квартал», повествующий о жизни трёх мальчиков-подростков из маргинального района. За эту работу он получил премии «Гойя» за лучшую режиссуру и лучший оригинальный сценарий, премию «Серебряная раковина» Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне за лучшую режиссуру, премию ФИПРЕССИ и премию испанского журнала о кино «» за лучший фильм года и другие престижные премии.

В 2002 г. снял фильм «Понедельники на солнце» с Хавьером Бардемом в главной роли. Фильм ждал большой успех: он получил пять премий «Гойя» (включая «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура») и главный приз на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне за лучший фильм. Испанская киноакадемия выдвинула фильм на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», но он не вошёл в число номинантов.

В своём четвёртом фильме «Принцессы» (Princesas, 2005) Леон де Араноа выступил не только как режиссёр и сценарист, но и как продюсер, работая в собственной студии Reposado. Фильм посмотрело более миллиона зрителей, он получил три премии «Гойя» — за две главные женские роли и за лучшую оригинальную песню в исполнении Ману Чао, а также премию Ondas от «Радио Барселоны». Этот фильм участвовал в официальной программе кинофестиваля «Сандэнс».

В Мексике режиссёр снял документальный фильм  (2001), получивший премии на фестивалях в Гаване, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Алькала-де-Энарес. В 2007 г. Леон де Араноа принял участие в создании документального фильма «Невидимые» (; он снял главу ) над которым также работали режиссёры Мариано Барросо, Изабель Койшет, Вим Вендерс и Хавьер Коркера (отмечен премией «Гойя» как лучший документальный фильм).

В 2010 г. вышел его фильм «Амадор», вызвавший восторженные отклики критики.

Работа Леона де Араноа над сценариями не ограничивается собственными фильмами, он выступает автором сценариев к фильмам «Безумное сердце» (Corazón loco, режиссёр Антонио дель Реаль, 1997), «Бессонница» (Insomnio, режиссёр Чус Гутьерес, 1998), Fausto 5.0 (режиссёры Алекс Олье, Исидро Ортис, Карлос Падрисса, 2001) и других.

Леон де Араноа также пишет рассказы и короткую прозу, два раза получал за них премию имени Антонио Мачадо.
Режиссёр также работал иллюстратором. В 2011 году дал мастер-класс кинематографа в Москве, в рамках фестиваля Cinespaña.

Признание 
 Премии «Гойя» — 1997 г.: за лучшую режиссуру-дебют (фильм «Семья»);
 1999 г.: лучший режиссёр, лучший оригинальный сценарий («Район»);
 2003 г.: лучший режиссёр («Понедельники на солнце»);
 2007 г.: лучший документальный фильм («Невидимые»).
 «Золотая раковина» Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне в 2002 году за фильм «Понедельники на солнце».
 Премия Международного кинофестиваля в Вальядолиде 1997 года за фильм «Семья».
 Премия Ondas от «Радио Барселона» 2002 года за фильм «Понедельники на солнце».

Примечания

Ссылки 
 Сайт студии Леона де Араноа
 
 Ответы на вопросы читателей испанской газеты El Mundo
 Статья о Леоне де Араноа
 Article about Fernando León de Aranoa
 Entrevista a Fernando León de Aranoa, en TCM
 Cine para pensar — Familia
 Статья о фильме «Район»

Выпускники Комплутенсе
Лауреаты премии «Серебряная раковина» лучшему режиссёру